Diagram przepływu danych
 DPDgroup
 DPD Polska